LORAN – sistema di radionavigazione terrestre
 Tyrone Loran –  calciatore olandese